Rubenbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Gerd Rubenbauer (* 1948), deutscher Sportreporter
 Günther Rubenbauer (1940–2019), deutscher Fußballspieler
 Hans Rubenbauer (1885–1963), deutscher Altphilologe
 Herbert Rubenbauer (* 1950), bayerischer Politiker (CSU)